Bossanova – album di Pixies del 1990
 Bossanova – singolo di Lil Tecca del 2019